Lemmens ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Lemmens (* 1994), belgische Tennisspielerin
 Erwin Lemmens (* 1976), belgischer Fußballtorwart
 Franz Lemmens (1906–1979), deutscher Notar und Politiker (CDU)
 Jacques-Nicolas Lemmens (1823–1881), belgischer Organist und Komponist
 Jean-Antoine-Mathias Lemmens (1912–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Jozef Hubert Willem Lemmens (1884–1960), Bischof von Roermond
 Léon Lemmens (1954–2017), belgischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Mecheln-Brüssel
 Leonhard Lemmens (1864–1929), Franziskaner und Kirchenhistoriker
 Nathalie Lemmens (* 1995), belgische Volleyballspielerin
 Paul Lemmens (* 1954), belgischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Silke Lemmens (* 1999), Schweizer Sprinterin
 Steve Lemmens (1972–2016), belgischer Snookerspieler und -trainer